O pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920 foi disputado na cidade de Antuérpia, Bélgica.

Masculino

Resultado final

N/C - não completou

Jogos Olímpicos de Verão de 1920
Pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos